

Geografia 
 Vue  – comune della Loira Atlantica (Francia)

Sigle 
 Visual User Environment

Software 

 Vue.js – un framework JavaScript